Detta var den första upplagan av tävlingen. Ashleigh Barty vann titeln efter att ha besegrat Dayana Yastremska med 6–2, 7–5 i finalen.

Seedning
De två högst seedade spelarna började spela i andra omgången.

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade

Lucky Losers

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Referenser

Externa länkar
 Lottning
 Kvallottning

Adelaide International 2020 – Damsingel
2020 – Damsingel